Richard Glover peut désigner : 

 Richard Glover (mort 1697/98), pirate et marchand d'esclaves de la mer Rouge ;
 Richard Glover (1712-1785), poète anglais ;
  (né en 1950), joueur américain de football américain ;
 , présentateur radio australien.